Нагловский — фамилия. Известные носители:
 Нагловский, Александр Дмитриевич (1885—1942) — российский революционер, видный деятель большевистской фракции, торгпред СССР в Италии.
 Нагловский, Дмитрий Станиславович (1838—1890) — русский военачальник генерал-лейтенант, начальник штаба Варшавского военного округа.